Eternals steht für:
 Eternals, fiktive Rasse von Superhelden von Marvel Comics
 Eternals (Film), Film (2021) im Marvel Cinematic Universe
 The Eternals, Comicreihe (1976–heute) von Marvel Comics
 Eternals (Seventh Avenue), Album (2004) von Seventh Avenue

Siehe auch:
 Eternal
 Eternalismus
 Eternity